Esa Tikkanen, finski hokejist, * 25. januar 1965, Helsinki, Finska.

Tikkanen je večino kariere preživel v ligi NHL, kjer je igral kar za sedem klubov, Edmonton Oilers, New York Rangers, St. Louis Blues, New Jersey Devils, Vancouver Canucks, Florida Panthers in Washington Capitals. Skupno je v ligi NHL odigral 877 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 244 golov in 386 podaj, ter 186 tekem končnice, na katerih je dosegel 72 golov in 60 podaj. Petkrat je osvojil tudi Stanleyev pokal, štirikrat z Oilersi, kjer je preživel kar devet sezon, enkrat pa še z Rangersi. Kljub temu, da je le eno sezono igral za klub Jokerit Helsinki v finski ligi, so njegov dres s številko 5 upokojili. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil prav tako eno bronasto medalji. Skupno je za reprezentanco nastopil na 81-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Regina
| SJHL
| 81/82
|
| 59
| 38
| 37
| 75
|
| 216
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Regina Pats
| WHL
| 81/82
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska mladinska liga
| 82/83
|
| 30
| 34
| 31
| 65
|
| 104
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| 10
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 83/84
|
| 36
| 19
| 11
| 30
|
| 30
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska mladinska liga
| 83/84
|
| 6
| 5
| 9
| 14
|
| 13
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 8
| 4
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 84/85
|
| 36
| 21
| 33
| 54
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 4
| 5
| 9
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 7
| 12
| 19
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 85/86
|
| 35
| 7
| 6
| 13
|
| 28
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 7
|-
| Nova Scotia Oilers
| AHL
| 85/86
|
| 15
| 4
| 8
| 12
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 86/87
|
| 76
| 34
| 44
| 78
|
| 120
|
| 21
| 7
| 2
| 9
|
| 22
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 87/88
|
| 80
| 23
| 51
| 74
|
| 153
|
| 19
| 10
| 17
| 27
|
| 72
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 88/89
|
| 67
| 31
| 47
| 78
|
| 92
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 8
| 4
| 4
| 8
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 89/90
|
| 79
| 30
| 33
| 63
|
| 161
|
| 22
| 13
| 11
| 24
|
| 26
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 90/91
|
| 79
| 27
| 42
| 69
|
| 85
|
| 18
| 12
| 8
| 20
|
| 24
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 91/92
|
| 40
| 12
| 16
| 28
|
| 44
|
| 16
| 5
| 3
| 8
|
| 8
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 92/93
|
| 66
| 14
| 19
| 33
|
| 76
|

|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 92/93
|
| 15
| 2
| 5
| 7
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 93/94
|
| 83
| 22
| 32
| 54
|
| 114
|
| 23
| 4
| 4
| 8
|
| 34
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 19
| 2
| 11
| 13
| +2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 94/95
|
| 43
| 12
| 23
| 35
|
| 22
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 20
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 95/96
|
| 11
| 1
| 4
| 5
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 95/96
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 95/96
|
| 38
| 13
| 24
| 37
|
| 14
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| -3
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 96/97
|
| 62
| 12
| 15
| 27
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 96/97
|
| 14
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
| 15
| 9
| 3
| 12
| +2
| 26
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 97/98
|
| 28
| 1
| 8
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 97/98
|
| 20
| 2
| 10
| 12
|
| 2
|
| 21
| 3
| 3
| 6
| -2
| 20
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 98/99
|
| 32
| 0
| 3
| 3
| -5
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 43
| 10
| 13
| 23
| +2
| 85
|
| 11
| 1
| 6
| 7
| +1
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška liga
| 00/01
|
| 46
| 8
| 21
| 29
| -18
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anjang Halla Winia
| Azijska liga
| 04/05
|
| 30
| 8
| 17
| 25
| +29
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1282
| bgcolor="#7FFF00" | 428
| bgcolor="#7FFF00" | 613
| bgcolor="#7FFF00" | 1041
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 1816
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 208
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 305
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Regina Pats
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Nova Scotia Oilers
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti ESC Moskitos Essen
Hokejisti Anjang Halla Winia
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami